«Тира́нт Белый» () — рыцарский роман Жуанота Мартуреля. Написан на каталанском языке.
Роман начат Мартурелем ок. 1460 года, а после его смерти доведён до конца неким Марти Жоаном де Гальбой (степень его авторского участия остается невыясненной, но вряд ли она была очень большой). Опубликован в Валенсии в 1490 году, переведён в XVI веке на кастильский и итальянский языки, в XVIII веке — на французский. При первых публикациях роман не был разделён на главы. Это один из немногих рыцарских романов, «спасённых» Сервантесом от огня во время «ревизии библиотеки Дон Кихота».

Источники 
Начинается он как свободный перевод популярного средневекового романа «Ги из Варвика», сюжету которого следуют первые двадцать семь глав «Тиранта». Это французский роман середины XIII века, но Мартурель перевел его английское переложение начала XIV века.

Византийская часть романа имеет прямой исторический прототип в экспедиции отряда арагонских и каталонских рыцарей на выручку Андронику II. Предводитель отряда Рожер де Флор был, как и Тирант, удостоен титула цезаря и повенчан с племянницей императора. Мартурель был, без сомнения, знаком с хроникой Рамона Мунтанера, участника экспедиции.

Сюжет 
Первую часть источника, рассказ о том, как бедный рыцарь завоевал сердце и руку дочери могущественного феодала, графа Вероика, Мартурель опускает. Его Гильем де Вероик давно женат, давно наследовал титул покойного тестя и внезапно решает оставить брани, свет, жену и идти паломником в Иерусалим. Это вторая часть английского и французского романов. Перед возвращением в Англию он распускает слух о своей смерти и живёт отшельником, никем не узнанный, неподалёку от родного замка. Вновь взяться за меч его заставляет нашествие сарацин, захвативших всю Англию и осадивших Варвикский замок, где укрылся английский король. Граф-отшельник берёт на себя командование английскими войсками, наносит поражение неверным и вновь удаляется в свой скит.

Граф сидит у ручья, неподалёку от своей убогой хижины, погружённый в чтение книги. За этим занятием его застает конный рыцарь. Это и есть герой романа Тирант Белый («Белый», lo Blanc он потому, что его мать звали Бланкой), рыцарь из Бретани, направляющийся к лондонскому двору, где в честь бракосочетания английского короля и французской принцессы целый год будут происходить праздники и турниры. Знакомство графа с Тирантом — первая ступень рыцарской инициации героя. Он познаёт смысл ордена, посвящения в который ищет: граф читает ему главы из своей книги, которая оказывается трактатом о рыцарстве Раймунда Луллия. Вновь они увидятся через год: Тирант заезжает к графу по дороге на родину, и тот выслушивает подробный рассказ об успехах своего ученика. Больше мы Гильема де Вероика на страницах романа не встретим.

Иоанниты на Родосе осаждены сарацинским войском и взывают о помощи. Тирант на свои средства снаряжает корабль и приводит его на Родос. Положение осажденных безнадежное, но Тиранту удается с помощью остроумного приспособления сжечь флагманский корабль генуэзцев, союзников египетского султана, что вызывает панику в стане неприятеля и решает исход войны. Затем Тирант направляется в Константинополь, куда его вызывает император Византии, терпящий бедствие в войне с турками. Немедленно по прибытии Тирант назначается главнокомандующим, а увидев дочь императора Кармезину, впервые познает любовь.

Посреди кампании буря унесла его корабль и разбила о скалы. Но Тирант от пленника, закованного в цепи, поднялся до повелителя всей Берберии. Покорив Африку, Тирант направляет войска в Византию, где лишь столица ещё остается под властью императора. Одним ночным ударом он уничтожает неприятельский флот, а затем неожиданным манёвром запирает войско противника в ловушке, вынуждая его к сдаче. Тирант на вершине успеха: он увенчан титулом цезаря, назначена его свадьба с принцессой. И вдруг от резей в желудке Тирант умирает, составив завещание; умирает от горя принцесса, также не забывшая огласить свою предсмертную волю, умирает император.

После смерти императора вдовствующая императрица выходит замуж за родственника Тиранта Ипполита и провозглашает его императором. Ипполит окончательно изгоняет всех врагов, после смерти жены вновь женится и основывает династию, благодаря которой в Византии воцаряется мир и благоденствие.

В литературе 

— С нами крестная сила! — возопил священник. — Как, и Тирант Белый здесь? Дайте-ка мне его, любезный друг, это же сокровищница наслаждений и залежи утех. В нём выведены доблестный рыцарь дон Кириэлейсон Монтальванский, брат его, Томас Монтальванский, и рыцарь Фонсека, в нём изображается битва отважного Тиранта с догом, в нём описываются хитрости девы Отрады, шашни и плутни вдовы Потрафиры и, наконец, сердечная склонность императрицы к её конюшему Ипполиту. Уверяю вас, любезный друг, что в рассуждении слога это лучшая книга в мире. Рыцари здесь едят, спят, умирают на своей постели, перед смертью составляют завещания, и ещё в ней много такого, что в других книгах этого сорта отсутствует. Со всем тем автор её умышленно нагородил столько всякого вздора, что его следовало бы приговорить к пожизненной каторге. Возьмите её с собой, прочтите, и вы увидите, что я сказал о ней истинную правду.

Экранизации и адаптации 
 В 2006 году был выпущен снятый по мотивам романа художественный фильм режиссёра Висенте Аранда, который в российском прокате вышел под названием «Византийская принцесса».

 В 2007 году вышел роман Елены Хаецкой «Византийская принцесса», который представляет собой попытку органичной литературной модернизации романа Мартуреля.

Примечания 

Рыцарские романы
Романы XV века
Романы Испании
Вымышленные рыцари